Heizkraftwerk Mitte heißen bzw. hießen

 Heizkraftwerk Berlin-Mitte, Berlin
 Heizkraftwerk Mitte (Braunschweig), Niedersachsen
 Kraftwerk Mitte (Dresden), Sachsen
 Fernheizkraftwerk Linz-Mitte, Oberösterreich
 Heizkraftwerk Salzburg Mitte, Stadt Salzburg

Siehe auch:
 Heizkraftwerk Süd,  Heizkraftwerk Nord